Bánk bán – tragedia del 1815 di József Katona
Bánk bán – opera del 1861 di Ferenc Erkel
Bánk bán – film del 1914 diretto da Mihály Kertész (Michael Curtiz)